Videm se poate referi la: 

În Slovenia:
 Krško, localitate din comuna Krško (cunoscută ca Videm–Krško între 1953 și 1964)
 Mali Videm, localitate din comuna Trebnje
 Comuna Videm, comună din Slovenia
 Sveti Jurij ob Ščavnici, localitate din comuna Sveti Jurij ob Ščavnici (cunoscută ca Videm între 1953 și 1997)
 Veliki Videm, localitate din comuna Trebnje
 Videm, Dobrepolje, localitate din comuna Dobrepolje
 Videm, Dol pri Ljubljani, localitate din comuna Dol pri Ljubljani
 Videm, Krško, localitate din comuna Krško
 Videm pri Lukovici, localitate din comuna Lukovica
 Videm pri Ptuju, localitate din comuna Videm
 Videm pri Temenici, localitate din comuna Ivančna Gorica

Altele
 Udine, oraș italian numit Videm în limba slovenă

Persoane:
Vibeke Videm (n. 1957), fizician norvegian